Nong’an steht für:

 Nong’an (Changchun) (农安县), Kreis von Changchun, der Hauptstadt der Provinz Jilin im Nordosten der Volksrepublik China
 Nong’an (Großgemeinde) (农安镇), Großgemeinde, dessen Hauptort